Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 108-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 108-as busz (Budapest, 1973–1976)megszűnt
 108-as busz (Budapest, 2014)megszűnt
 108E busz (Budapest)

 108-as busz (Miskolc)megszűnt